La Prva nogometna liga Federacije Bosne i Hercegovine 2003-2004 (abbreviata in Prva liga FBiH 2003-2004) è stata la quarta edizione del massimo campionato di calcio della Federazione BiH, seconda divisione della Bosnia ed Erzegovina.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2004-2005.
      Retrocesso in Druga liga FBiH.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 Classifica avulsa per evitare la retrocessione:Radnički 6 4 2 0 2 5-2 (salvo)Olimpik  6 4 2 0 2 4-4 (retrocesso)Grude    6 4 2 0 2 3-6 (retrocesso)

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2003-2004
 Prva liga Republike Srpske 2003-2004
 Kup Bosne i Hercegovine 2003-2004

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Sito della Federazione FBiH
 sportsport.ba

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
Edizioni della Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine